

Le mot go peut faire référence à :
 go, jeu de stratégie d’origine chinoise (également appelé weiqi) ;
 Gō, unité de mesure (surface et volume) japonaise ;
 Go, langage de programmation open source introduit par Google en 2009 ;
 Go, commune du Burkina Faso ;
 GO, société maltaise de télécommunications.

Patronyme 

 Gō (1573-1626), épouse du shogun Tokugawa Hidetada ;
 Eiji Gō (1937-1992), un acteur japonais ;
 Jean-François Go (1973-), footballeur français (international martiniquais).

Toponyme 
 Château du Gô, château situé à Albi, en France.

Cinéma et télévision 

 Go, film américain réalisé par Doug Liman en 1999 ;
 Go, film japonais réalisé par Isao Yukisada en 2001 ;
 Go.com, portail Internet, filiale du  ;
 Go Films, société de production cinématographique québécoise ;
 Go tv, chaîne de télévision musicale autrichienne.

Musique 
 Go, single du musicien américain Moby ;
 Go – The Very Best of Moby, album de musique électronique créé par Moby ;
 Go, album solo de Jónsi Þór Birgisson leader du groupe Sigur Rós.

Abréviations 
 Go, unité en informatique ;
 G.O., pour « gentil organisateur », animateur au Club Méditerranée ;
 grandes ondes, en radio ;
 GO, pour Goiás, État du Brésil ;
 GO, pour Grand Orient de France.

Homonymie partielle 
 Go sport, enseigne de magasin ;
 GoPro, entreprise commercialisant des caméras miniatures antichocs et étanches.

Voir aussi 
 

Abréviation